József Kovács (1911-1990), ostacolista ungherese
 József Kovács (1926-1987), mezzofondista ungherese
 József Kovács (1929-1991), lottatore ungherese
 József Kovács (1937-2016), cestista ungherese
 József Kovács (n. 1949), calciatore ungherese